Технопессимизм — это мировоззренческая концепция, в русле которой научно-технический прогресс и его достижения рассматриваются в качестве главной причины нарушения баланса в отношениях общества и природы, а также появления и резкого обострения экологических, социальных и многих других проблем современного общественного развития.

С позиций технопессимизма, отношение людей к технологиям представлено в негативном ключе: от недоверия и острой критики до намеренного и целенаправленного уничтожения технологий.

История технопессимизма 
Истоки технопессимизма лежат в промышленных революциях конца XVIII и XIX веков. Они создали условия для роста экономики, развития транспорта и появления больших городов, однако превратили жизнь рабочих в обслуживание линий производства.

Наибольшее распространение идеи технопессимизма получили в 1930–40-е годы. Хайдеггер критикует технологии и индустриальную систему этого периода, называя технологии средством объективации мира и человека.

В 60-ые годы технопессимизм дал начало социальным движениям против негативных эффектов влияния научного знания и технологий на общество. Появились движения за ядерное разоружение, за права животных, в защиту окружающей среды.

Историк технологии Лео Маркс отмечает, что в 1980-е годы технопессимизм сообщается с ощущением депрессии и безысходности. Примерами этого могут служить крупные промышленные катастрофы: авария на энергоблоке АЭС Три-Майл-Айленд, взрыв газа на заводе пестицидов в индийском Бхопале в 1984 году, авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Развитие новых видов технологий в США и Европе также развивало тенденцию технопессимизма. Например, Донна Харауэй в 1985 году отмечает в «Манифесте киборгов», что новые биотехнологии стирают все границы между человеческим и животным. Это касается также развития нанотехнологий, искусственного интеллекта и киберпространства.

Нил Постман в начале 1990-х пишет, что современный ему мир живет в ситуации тоталитарной технократии, когда все формы человеческой деятельности подчинены логике технологии. Постман говорит о том, что необходимо стать бойцом сопротивления всего «человеческого» - самовыражения, веры, демократии, свободы, межперсональных отношений против всего «технологического» - науки, статистики, эффективности, наносной новизны.

О технопессимизме в XXI веке писал теоретик медиа Евгений Морозов. В своем сборнике статей «Техноненависть: как интернет отучил нас думать» он рассказывает о "побочных эффектах интернета", угрожающих демократии и свободе. По мнению Морозова, общество склонно недооценивать обратную сторону новых технологий. Например, в эссе "Форточка в душу" он пишет: "Такие разработки, как «технология определения эмоциональных состояний», открывают новые проблемы, истоки которых намного глубже, чем просто защита информации. (...) если в скором будущем мир вокруг нас будет подстраиваться под наши чувства, если каждый «умный» сенсор будет пытаться заглянуть к нам в душу, то, может быть, стоит и призадуматься".

Критика технопессимизма 

Существует противоположное технопессимизму явление – технооптимизм. Его последователи считают, что технические средства производства и научно-технические знания являются решающими факторами, определяющими характер и направление социального развития. В отличие от технопессимистов, технооптимисты рассматривают научно-технический прогресс как благо для развития общества и считают, что рациональность технологий победит социальные и экономические проблемы.

Литература 
 Морозов, Евгений Техноненависть: как интернет отучил нас думать / Пер. с англ. — В. Гончарук [сб. статей]. — М.: Common place, 2014
 Neil Postman. Technopoly: the Surrender of Culture to Technology, 1992
 Leo Marx. The idea of „technology“ and postmodern pessimism, 2011

Примечания 

Философия жизни
Технология